Финал Кубка Либертадорес 2022 — футбольный матч, по результатам которого определился победитель Кубка Либертадорес 2022, 63-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ.

В январе 2022 года КОНМЕБОЛ избрала стадион «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» в эквадорском Гуаякиле в качестве арены, которая примет решающий матч КЛ 2022.

В финале третий год подряд сыграли две бразильские команды — двукратный обладатель (1981, 2019) трофея и прошлогодний финалист «Фламенго» и финалист розыгрыша 2005 года и действующий обладатель Южноамериканского кубка «Атлетико Паранаэнсе». Это был пятый полностью бразильский финал, а также шестой финал с участием команд из одной страны.

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 CONMEBOL Libertadores 2022, КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2022
Футбол в Южной Америке в 2022 году
2022
Кубок Либертадорес 2022
События 29 октября
Октябрь 2022 года